Александр Юрьевич Кошелев (родился  в Энергодаре) — российский оператор-постановщик, режиссёр монтажа.

Биография 
В 2011 году закончил Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана по специальности инженер «Ракетостроения».

В 2011 году закончил режиссёрские курсы киношколы «Арткино».

С 2010 года работает оператором и режиссёром монтажа в кинокомпании «TVOROG Media Group».

С 2011 по 2012 год работал на телеканалах Кувейта и «Аль-Алам» оператором-постановщиком и режиссёром монтажа.

В 2012 году на полнометражной российской кинокомедии «Дублёр», режиссёра Евгения Абызова, в главной роли Александр Ревва работал режиссёром монтажа на площадке.

В 2012 году был режиссёром монтажа в фильме «Арена», режиссёра Эдуарда Бордукова, продюсер Рамиль Хайрулин, ставший участником программы ShortFilmCorner 66-го Каннского кинофестиваля. Одну из главных ролей в фильме исполнил известный молодой актёр Азамат Нигманов (Приз за лучшую мужскую роль на 23-м фестивале «Кинотавр» за фильм «Конвой», режиссёр Алексей Мизгирев).

С 2012 по 2013 год работал оператором-постановщиком и режиссёром монтажа на фильмах из кинодокументального проекта «Мусульмане, которыми гордится Россия». Проект призван на реальных примерах показать, что не существует конфликта между понятиями «мусульманин» и «патриот России».

С 2012 по 2013 год работал на телеканале СТС в телевизионной развлекательно-познавательной программе «Галилео» оператором-постановщиком.

В 2013 году оператор-постановщик и режиссёр монтажа художественного фильма «И мы любим жизнь» о жизни блокадного сектора Газа, Палестины производства «ART FILM» и «TVOROG Media Group» при участии премьер-министра правительства Газы Исмаила Хания, режиссёр Абдулла Исса. 29 ноября 2013 фильм был показан на открытие Международного дня солидарности с палестинским народом при Организации Объединённых Наций, ООН в Москве. Это необычная картина представляет собой что-то между игровым и документальным кино: в рамках придуманного сценария показаны реальные герои и истории, сняты реальные ситуации и эмоции людей, переживших ужасные трагедии.

Фильмография

Участие и награды 
 2015 Участник внеконкурсной программы «Наше время» на Международном фестивале «Правдивое кино» в Тегеране, Иран - документальный фильм «Мусульмане, которыми гордится Россия» Фильм первый. Опередивший время. Хайдар Мусин.
 2013 Специальный приз «Гранат» от партнеров «KONIK Film Festival» ГБУК «Московское кино» на «KONIK» Film-Festival в Москве — фильм «Арена»
 2013 Участник внеконкурсной программы «Неформат» 1-го Международного фестиваля короткометражного кино «КОРОЧЕ» в Калининграде — фильм «Арена»
 2013 Участник программы «БЕЗ АНЕСТЕЗИИ» 9-го Международного фестиваля короткометражного кино и анимации OPEN CINEMA в Санкт-Петербурге — фильм «Арена»
 2013 Участник программы «Коротко и ясно» VII Международного кинофестиваля им. Андрея Тарковского «Зеркало» в Иваново — фильм «Арена»
 2013 Участник программы ShortFilmCorner 66-й Каннский кинофестиваль — фильм «Арена»
 2013 Участник внеконкурсной программы кинофестиваля Monaco Charity Film Festival 2013 в Монако — фильм «Арена»
 2013 Диплом на 36-м кинофестивале Grenzland-Filmtage в Германии — фильм «Арена»
 2013 Участник конкурсной программы 14-го KAN Film Festival в Польше — фильм «Арена»
 2013 Участник конкурсной программы 5-го Ljubljana International Short Film Festival в Словении — фильм «Арена»
 2012 Участник документальной программы на Московском фестивале короткометражных фильмов «Дебютное кино» — фильм «Кризис»
 2012 Участник внеконкурсной программы Международный фестиваль ВГИК 2012 — фильм «Кризис»

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Операторы-постановщики
Выпускники МГТУ